FIRST (organizacja) – organizator olimpiad inżynieryjnych
 FIRST Racing – włoski zespół wyścigowy